Stonehouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Stonehouse – miasto w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Stonehouse – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie South Lanarkshire